Munhoz - município brasileiro do estado de Minas Gerais
Munhoz de Mello - município brasileiro do estado do Paraná
Vila Munhoz - bairro da cidade de São Paulo
Munhoz & Mariano - dupla sertaneja brasileira
Raphael Calux Munhoz Pinheiro - integrante da dupla sertaneja Munhoz & Mariano

Desambiguação
Desambiguações de topônimos